LEGO RoboRiders foi uma linha do tema LEGO Technic, dos brinquedos LEGO. Lançada em 2000, após a LEGO Slizers, como ela, teve curta existência. Ambas foram sucedidas pelos BIONICLE.

Enredo
O enredo oficial narrava que seis poderosos veículos foram enviados para procurar e destruir um misterioso vírus que estava a atacar o seu universo. Cada um deles teria que estar atento e alertar os outros para utilizarem os seus poderes em conjunto e assim eliminar a ameaça.

Características
Os conjuntos tinham a aparência de motocicletas futuristas – cada um com cor e ambiente próprios - e uma de suas características era virem em embalagens plásticas cilíndricas com rótulos que, expostos a baixas temperaturas revelavam um código numérico para acesso a um jogo on-line na Internet.

Foram lançados um total de sete conjuntos oficiais até a linha ser descontinuada por falta de popularidade, aos quais se somaram, no mesmo ano, quatro conjuntos promocionais.

Conjuntos oficiais
Frost – a sua busca é em ambientes de baixas temperaturas, beirando os -50ºC, por perigosas tempestades de gelo e por uma profusão de obstáculos congelados. Emprega lanças de gelo e um lançador de discos.
Lava – o seu ambiente é o das elevadas temperaturas, com rios de lava, vulcões em erupção e chuvas de fogo. Emprega machados de fogo e um lançador de discos.
Swamp – o seu ambiente é o dos pântanos, eivados de poços profundos, caminhos escorregadios e densa vegetação. Emprega duas catanas para abrir caminho através da vegetação e um lançador de discos.
Power – o seu ambiente é o urbano, de grandes metrópoles com chuva ácida, fumaças tóxicas e vias destruídas. Emprega dois canhões de plasma e um lançador de discos.
Onyx – o seu ambiente é o das cavernas e grutas em escuridão total. Emprega dois raios laser e um lançador de discos.
Dust – o seu ambiente são os desertos, dominados por tempestades de areia e areias-movediças. Emprega duas setas e um lançador de discos.
The Boss - último conjunto lançado, sem que qualquer descrição tenha sido dada; desconhece-se se este é o RoboRider que libertou o vírus ou o líder dos demais RoboRiders.

Conjuntos promocionais
Estes conjuntos foram oferecidos pela Kabaya Candy Corp. e são baseados em quatro dos modelos originais:

1290 - Volcano Climber (vermelho)
1291 - Dirt Bike (amarelo)
1292 - Ice Explorer (branco)
1293 - Swamp Craft (amarelo e verde)

Ligações externas
Guia de conjuntos na LUGNET
Fórum RoboRiders no BZPower

Temas de Lego